

Вьошки — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Вьошки — селище, Митищинський міський округ, Московська область